Палімбія — ботанічний заказник місцевого значення в Бахмутському районі Донецької області.
 Палімбія (Palimbia) — рід рослин, родини зонтичні (Umbelliferae).